Статистика сезонов «Ак Барса», начиная с 1996 года.

Примечание: М — место в регулярном чемпионате, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши по буллитам, П — проигрыши в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, ±Ш — разница шайб, О — очки, %О — процент от возможного количества набранных очков, П-О —  результат в плей-офф.

  1997-98, 2005-06, 2008-09, 2009-10
  1999-00, 2001-02, 2006-07
  2003-04

Примечания

 Официальный сайт 
 Профиль команды на Eliteprospects

ХК «Ак Барс»
Статистика сезонов хоккейных клубов